Koyenga peut désigner :
Koyenga, la commune rurale située dans le département de Botou au Burkina Faso.
Koyenga, la commune rurale située dans le département de Sangha au Burkina Faso.

Homonymie de localités